Большая хоральная синагога — несколько культовых зданий.

 Большая хоральная синагога — действующая хоральная синагога в Гродно (Беларусь).
 Большая хоральная синагога — разрушенная хоральная синагога в Риге (Латвия).
 Большая хоральная синагога — действующая хоральная синагога в Санкт-Петербурге (Россия).
 Большая хоральная синагога — хоральная синагога в Кропивницком (Украина).
 Большая хоральная синагога — хоральная синагога в Киеве (Украина).

См. также 
 Хоральная синагога